Флавио Могерини (; 25 марта 1922, Ареццо — 21 апреля 1994, Рим) — итальянский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художник, бутафор. Отец верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини.

Биография 
Флавио Могерини получил высшее образование в области архитектуры, затем окончил Экспериментальный киноцентр в Риме. Начал творческий путь в качестве автора скетчей, дебютировал в качестве художника по костюмам в фильме Филиппа Вальтера Ратти (Filippo Walter Ratti) «Элеонора Друзе» (1948), получил известность в 1950 году благодаря работе в фильме Марио Моничелли и Стено «Собачья жизнь» (Vita da cani), где зарекомендовал себя незаурядным художником-постановщиком в манере позднего неореализма. В 1951 году те же режиссёры пригласили его в фильм «Полицейские и воры» (Guardie e ladri), в 1954 году Могерини работал с Роберто Росселини в фильме «Где свобода?» (Dov'è la libertà…?) и c Луиджи Дзампа в фильме «Римлянка» (La romana). В начале шестидесятых Могерини участвовал в первых фильмах Пьера Паоло Пазолини («Аккатоне» в 1961 году и «Мама Рома» в 1962), в 1961 году — в фильме Мауро Болоньини «Бездорожье» («La viaccia»). В 1970-х занялся режиссурой и снял в этом качестве несколько комедий. К числу наиболее удачных специалисты относят ленты «Чтобы любить Офелию» и «Паоло Барка, учитель начальных классов, практически нудист» (в обеих снимался ), а также гротесковую комедию Благородный венецианец по прозвищу «Полосатая задница» с Марчело Мастрояни в главной роли.

Фильмография

Режиссёр 
  — Даже если бы я хотел работать? / Anche se volessi lavorare, che faccio?
  — Чтобы любить Офелию / Per amare Ofelia
  — Паоло Барка, учитель начальных классов, практически нудист / Paolo Barca, maestro elementare, praticamente nudista
  — Благородный венецианец по прозвищу «Полосатая задница» / Culastrisce nobile veneziano
  — Девушка в жёлтой пижаме / La ragazza dal pigiama giallo
  — Чтобы жить лучше, развлекайтесь с нами / Per vivere meglio, divertitevi con noi
  — Пожалуйста, займись Амелией / Per favore occupati di Amelia
  — Сбирулино / Sbirulino
  — Девушка сирени / La ragazza dei lillà
  — Какое трудное приключение / Com'è dura l’avventura
  — Преступление страсти / Delitto passionale

Сценарист 
  — Даже если бы я хотел работать? / Anche se volessi lavorare, che faccio?
  — Чтобы любить Офелию / Per amare Ofelia (и сюжет)
  — Благородный венецианец по прозвищу «Полосатая задница» / Culastrisce nobile veneziano (и рассказ)
  — Девушка в жёлтой пижаме / La ragazza dal pigiama giallo
  — Пожалуйста, займись Амелией / Per favore occupati di Amelia
  — Какое трудное приключение / Com'è dura l’avventura (и сюжет)
  — Преступление страсти / Delitto passionale (и сюжет)

Продюсер 
  — Девушка сирени / La ragazza dei lillà

Примечания

Литература

Ссылки